Алекса́ндр Серге́евич Сапе́та (28 июня 1989, Энгельс, Саратовская область) — российский футболист, полузащитник ульяновской «Волги».

Биография 
В 2005—2009 годах — игрок молодёжного состава клуба «Сатурн» Раменское (80 игр, 14 голов в первенстве дублёров). В основном составе дебютировал 26 октября 2008 года в матче против клуба «Москва». 21 ноября 2009 года на 61-й минуте домашнего матча с клубом «Крылья Советов» забил свой первый гол за «Сатурн» в официальных матчах, ряд источников записали его как автогол Ярошика.

13 января 2011 года подписал контракт со столичным «Динамо» на три с половиной года.

12 июля 2013 года на правах аренды перешёл в «Урал». В матче 2 тура против «Спартака» получил тяжелую травму колена после столкновения с Эйденом Макгиди и выбыл из строя на 8 месяцев.

28 июля 2014 года перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Был признан болельщиками «Урала» лучшим игроком месяца в ноябре-декабре 2015.

В июне 2016 года вернулся в «Динамо». Стал победителем Первенства ФНЛ 2016/17 и вернулся в РФПЛ. 22 февраля 2018 года «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт. В тот же день Сапета подписал контракт с «Ростовом» по схеме 2+1. Позже подал в Палату по разрешению споров РФС требование к «Динамо» о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора, в чём ему было отказано. В сезоне 2017/18 провёл пять матчей, в начале следующего сезона на поле не выходил, и 24 августа контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон.

17 сентября 2018 года перешёл в клуб ФНЛ «Нижний Новгород». Весеннюю часть сезоне 2021/22 провёл в аренде в «Кубани». 1 июня 2022 года «Нижний Новгород» сообщил об уходе Сапеты. 16 июня об уходе Сапеты сообщала «Кубань». 17 августа стало известно о подписании Сапетой годичного контракта с ульяновской «Волгой».

Карьера в сборной 
31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани, но в окончательный список игроков включён не был.

Статистика

Клубная

Достижения 
Командные
   Победитель чемпионата Европы 2006 (юноши до 17 лет)

Динамо (Москва)
  Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17
«Нижний Новгород»
 Бронзовый призер первенства ФНЛ : 2020/2021

Личные
 Лучший молодой игрок «Сатурна» 2009/10

Примечания 

Мастера спорта России
Футболисты России
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Волга» Ульяновск